Šesti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2009./10. su činile druge županijske lige u većini županija.

2. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 Zagrebački nogometni savez

2. ŽNL Istarska

2. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 ŽNS Karlovac

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

2. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Đakovo 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Našice 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Omladinac Niza

NS Osijek 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 NS Osijek

NS Valpovo-Donji Miholjac 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 ŽNS Sisačko-moslovačka

2. ŽNL Virovitičko-podravska 
 

 Izvori: 
 ŽNS Virovitičko-podravska

2. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori: 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski

NS Vukovar 

 Izvori: 
 50 godina HNK "Radnički"

NS Županja 

 Izvori: 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski

Varaždinska županija

2. ŽNL Varaždinska

Istok 

 Izvori: 
 ŽNS Varaždin

Zapad 

 izvori:  
 ŽNS Varaždin

1. liga NS Ludbreg 

 Izvori: 
 NS Ludbreg

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 

 Izvori: 
 NL Hvar 
 tartajun.hr

Poveznice 
 T-Com 1. HNL 2009./10.
 2. HNL 2009./10.
 3. HNL 2009./10.
 4. HNL 2009./10.
 5. rang HNL-a 2009./10.
 7. rang HNL-a 2009./10.
 Hrvatski nogometni kup 2009./10.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2009./10., 6. i 7. rang
  

2009-10
 6